Klimmek ist eine eingedeutschte Namensform des polnischen Familiennamens Klimek.

Namensverbreitung 
Anfang 2005 gab es in Deutschland 449 Telefonbucheinträge mit dem Familiennamen Klimmek, was hochgerechnet rund 1197 Namensträger ergab.

Namensträger 
 Barbara Klimmek (* 1942), deutsche Lehrerin, Sonderpädagogin und Autorin
 Friedrich Gerhard Klimmek (* 1949), deutscher Rechtsanwalt, Dichterjurist und Kriminalromanautor
 Fritz Klimmek (1905–1963), deutscher Lehrer, Studienrat und Naturforscher
 Max Klimmek (1903–1981), deutscher stellvertretender Bürgermeister und Stadtrat in Königsberg sowie Gauamtsleiter in Ostpreußen
 Reinhard Klimmek (* 1942), deutscher Mediziner, Sachbuchautor und Publizist
 Walter Klimmek (1919–2010), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Klimeck
 Klimek
 Klimmeck
 Klimmeks Brombeere

Einzelnachweise 

Familienname